Самчик Дар'я Олександрівна — українська борчиня змішаних бойових мистецтв.
 Самчик Максим Володимирович — український актор

 Самчик — річка в Україні, у межах Збаразького та Підволочиського районів Тернопільської області.

Див. також 
 Самчики
 Самець (значення)Самець